Giovanni Battista Marziali – avvocato e prefetto italiano
 Luca Marziali – pallanuotista italiano
 Tito Marziali – avvocato, politico e sindacalista italiano